Het MCM Filmfest, ook wel Free Film Festival genoemd, is een gratis toegankelijk openluchtfestival voor korte films in de Nederlandse plaats Venlo.

Naam 
De naam MCM staat voor More Cult Movies, en geeft daarmee aan om welk soort films het voornamelijk gaat bij dit festival. Het heeft dus niets te maken met de grote MGM-studio’s die weleens als de naamgever van het festival wordt gezien.

Korte geschiedenis 
het festival werd in 2005 voor het eerst gehouden in de Venlose stadswijk Q4. Daar heeft het vijf jaar lang gedraaid. In 2010 werd uitgeweken naar de Botanische tuinen Jochum-Hof in Tegelen. De organisatie is voornemens om het festival ook in de toekomst daar te houden. De opzet van het festival is het publiek bekend te maken met een grote hoeveelheid cultfilms die door heel Europa, soms zelfs in andere werelddelen worden gemaakt. In het Venlose stadsdeel Tegelen, om precies te zijn Steyl, worden de films op schermen bij voorkeur in de open lucht getoond. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een filmtent. Het festival kent een wedstrijdstructuur, waarbij zowel het publiek als een professioneel panel een beoordeling geeft aan elke getoonde film. Er wordt dan uiteindelijk een regionale en een internationale winnaar uitgeroepen. Zo was in 2010 de film Almaritsu van de Fransman Damien Montaron de internationale winnaar en de film Bloot van Lucas Camps uit Maastricht de regionale winnaar.

Ondersteuning 
Het festival wordt onder andere gesteund door de Gemeente Venlo, Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast zijn er private bedrijven die het festival financieel ondersteunen.

Externe link 
 Officiële website

Filmfestival in Nederland
Festival in Venlo